AC San Martín (Mendoza), Argentijnse voetbalclub uit Mendoza.
 CA San Martín (Roborts), Argentijnse voetbalclub uit Buenos Aires.
 CA San Martín (San Juan), Argentijnse voetbalclub uit San Juan.
 CA San Martín (Tucumán), Argentijnse voetbalclub uit San Miguel de Tucumán
 CA San Martín (Vicuña Mackenna), Argentijnse voetbalclub uit Vicuña Mackenna
 CA San Martín (Maldonado), Uruguayaanse voetbalclub uit Maldonado.